Степа́н Ильи́ч Хма́ра (; 12 октября 1937, Бобятин, Львовское воеводство) — украинский политический деятель, советский диссидент и политзаключённый, один из основателей Украинской республиканской партии, Герой Украины (2006).

Биография 
Родился 12 октября 1937 года в селе Бобятин Львовского воеводства Польши (с 1939 года Львовская область Украины).

После окончания школы работал в течение четырёх лет водителем, после чего поступил на стоматологический факультет Львовского медицинского института, который он закончил в 1964 году. Живо интересуясь диссидентским движением, Степан Хмара стал распространителем самиздата. В 1972 году он начал принимать участие в выпуске подпольного журнала «Украинский вестник». В 1975 году правоохранительными органами была предпринята первая попытка ареста Степана Хмары. Дело было закрыто в связи с отсутствием доказательств преступления.

В 1980 году, однако, Степана Хмару всё-таки арестовали. Он был приговорён к семи годам лишения свободы и пяти годам ссылки по статье «антисоветская агитация и пропаганда». Ссылку Степан Хмара отбывал в Пермской области. Выйдя в 1987 году на свободу, он принимал активное участие в воссоздании украинской Хельсинкской группы.

Весной 1990 года Степан Хмара был избран депутатом Верховной рады Украины от Индустриального (№ 261) избирательного округа. За него отдали свои голоса 63,61 % избирателей. В апреле 1990 Степан Хмара вместе со Львом Лукьяненко и Михаилом Горынем создал Украинскую республиканскую партию, заместителем главы которой он и был избран.

В ноябре 1990 года Степан Хмара был опять арестован и просидел в заключении до апреля 1991 года. Он обвинялся в нападении на представителя милиции. Эта акция получила название «Дело Хмары».

На прошедшем 1—2 мая 1992 III съезде УРП Степан Хмара заявил о своём выходе из партии. Вместе с ним ряды УРП покинули радикальные представители этой партии. После этого Степан Хмара и группа его сторонников создали Украинскую консервативную республиканскую партию (УКРП), главой которой он и был избран.

На прошедших 27 марта 1994 года парламентских выборах Степан Хмара одержал свою наибольшую политическую победу. От Железнодорожного (№ 261) избирательного округа, от которого баллотировался Степан Хмара, также являлся кандидатом и глава конкурирующей УРП Михаил Горынь. Степан Хмара победил своего противника с отрывом в 29,48 % голосов, набрав 54,41 %.

В преддверии парламентских выборов в марте 1998 года УКРП создала предвыборный блок вместе с УРП и КУН. Блок получил название «Национальный фронт». Степан Хмара шёл третьим по списку блока. Блок не преодолел, однако, четырёхпроцентный барьер, и Степан Хмара в Верховную раду не прошёл. Одновременно он участвовал в выборах от одномандатного избирательного округа № 116. Однако и здесь Степан Хмара проиграл, уступив кандидату от НРУ.

13 сентября 1998 года Степан Хмара участвовал в перевыборах в одномандатном избирательном округе № 97. Однако и здесь он потерпел поражение. 5 июня 2000 года он опять принял участие в перевыборах в одномандатном избирательном округе № 115. И здесь он занял лишь третье место (6,10 % голосов).

15 декабря 2001 года УКРП самораспустилась, и её члены перешли в «Батькивщину». Степан Хмара стал заместителем главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Таким образом Степан Хмара участвовал в парламентских выборах 31 марта 2002 под номером 10 избирательного списка БЮТ.

Будучи народным депутатом, в 2003 году участвовал в захвате Лукьяновского СИЗО, в связи с чем на Хмару и его коллег Прокуратура завела уголовное дело по статьям 341, 343 и 345 Уголовного кодекса Украины. Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Шокин в июне заявил о намерении его ведомства направить в Верховную раду представление о привлечении к уголовной ответственности Степана Хмары, Александра Турчинова и Николая Рудьковского. По словам прокурора, депутаты зашли в СИЗО, обругали сотрудников и применили физическую силу. Они требовали освобождения Геннадия Тимошенко и 

Уголовное дело с самого начала не могло быть доведено до конца в связи с нежеланием депутатов Верховной рады лишать своих коллег неприкосновенности. В частности, председатель Верховной рады Владимир Литвин назвал «пропагандистским шагом» заявление Шокина и сказал, что заявление «будет бесперспективной потугой». Лидер партии и фракции «Наша Украина», выигравшей парламентские выборы, будущий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что его депутаты не поддержат привлечение к уголовной ответственности Тимошенко, Турчинова и Хмары.

Весной 2005 года Степан Хмара вышел из «Батькивщины» и стал членом УНП. На парламентских выборах 26 марта 2006 года он участвовал под номером 13 избирательного списка «Украинского народного блока Костенко и Плюща». Так как блок выборы проиграл, то и Степан Хмара в парламент не прошёл.

30 сентября 2007 года Хмара принял участие в парламентских выборах под номером 94 предвыборного списка блока партий «Наша Украина — Народная Самооборона», в который вошла УНП. В Верховную раду прошли, однако, только кандидаты этой политической силы от номера 1 до номера 72 включительно.

Степан Хмара — автор книг «Этноцид украинцев в СССР» и «Генеральный погром».

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена Державы (19 августа 2006 года) — за выдающиеся личные заслуги в борьбе за возрождение независимости украинской государственности, приверженность идеалам свободы и демократии
 Орден Свободы (25 ноября 2008 года) — за гражданское мужество, самоотверженность в борьбе за утверждение идеалов демократии и по случаю Дня Свободы
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (11 октября 2007 года) — за бескомпромиссность и твёрдость воли в борьбе за независимость Украины и по случаю 70-летия со дня рождения
 Почётный гражданин Тернополя

Примечания

Ссылки 
 Хмара Степан Ількович
 Диссидентское движение на Украине
 Официальный сайт Верховной рады Украины

Выпускники Львовского национального медицинского университета
Диссиденты УССР
Члены «Батькивщины»
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Почётные граждане Тернополя
Депутаты Верховной рады Украины от Львова